Pierceville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pierceville (Georgia)
 Pierceville (Indiana)
 Pierceville (Kansas)
 Pierceville (New York)
 Pierceville (North Carolina)
 Pierceville (Pennsylvania)
 Pierceville (Wisconsin), im Dane County
 Pierceville Township (Kansas)